Die Saison 2016/17 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die dreiundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 16. September 2016 und endete am 22. April 2017. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der CV Mitteldeutschland, Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es nicht.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 SF Aligse
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 DJK Delbrück
 VV Humann Essen
 TVA Hürth-Fischenich
 VI Frankfurt
 TSV Giesen Grizzlys
 SV Lindow-Gransee
 CV Mitteldeutschland
 TSGL Schöneiche
 FC Schüttorf 09
 Tecklenburger Land Volleys

Meister der Saison 2015/16 wurden die TSG Solingen Volleys, die in der kommenden Spielzeit in der Volleyball-Bundesliga antraten. Einziger Absteiger war der USC Magdeburg.

Aus der Dritten Liga stiegen die TSGL Schöneiche (Nord), der TVA Hürth-Fischenich sowie die Tecklenburger Land Volleys (beide West) in die 2. Bundesliga Nord auf. Neu in der zweithöchsten deutschen Spielklasse war auch CV Mitteldeutschland. Der Verein erhielt keine Lizenz für die erste Liga.
Darüber hinaus startete das Volleyball-Internat Frankfurt, das schon in der letzten Spielzeit in dieser Liga vertreten war, mit Sonderspielrecht in das Spieljahr.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Die SF Aligse zogen sich nach Saisonende freiwillig aus der Liga zurück, dadurch hielt der USC Braunschweig als Nachrücker die Klasse.

2. Bundesliga Süd 
Meister wurden die Oshino Volleys Eltmann, Aufsteiger in die 1. Bundesliga gab es nicht.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 GSVE Delitzsch
 VC Dresden
 Oshino Volleys Eltmann
 SV Fellbach
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TSV Grafing
 TV/DJK Hammelburg
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TG 1862 Rüsselsheim II
 SV Schwaig
 TSV GA Stuttgart

Nach der Saison 2015/16 verzichtete Meister SV Fellbach auf sein Aufstiegsrecht.
Abgestiegen waren der ASV Dachau und der ASV Neumarkt. Aus den Dritten Ligen kamen der VC Dresden (Ost) und die zweite Mannschaft der TG 1862 Rüsselsheim (Süd) in die zweithöchste deutsche Volleyball-Spielklasse. Wie schon in den Vorjahren hatten die VolleyYoungStars Friedrichshafen ein Sonderspielrecht.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2016 17
Volleyballsaison 2016/17